Inselbetrieb steht für:

 eine Eisenbahn-Strecke oder ein Streckennetz ohne weiteren Anschluss, siehe Inselbetrieb (Eisenbahn)
 einen unabhängigen Betrieb einer Stromversorgung, siehe Inselanlage
 einen von weiträumigen Verbundnetz unabhängigen Betrieb von Elektrizitätswerken, siehe Inselnetz

Siehe auch:
 Inselbahn
 Oberleitungsinselanlage